Чемпионат Европы по боксу 1987 года прошёл в городе Турин (Италия) с 28 мая по 7 июня. Это был 27 чемпионат, организованный Европейской ассоциацией любительского бокса (ЕАЛБ, EABA). В нём приняли участие 178 боксёров, которые представляли 25 стран.

Медалисты

Зачёт по медалям

Результаты поединков

Минимальный вес (— 48 кг) 

Отборочный этап
 Красимир Чолаков (Болгария) 5:0 Хайко Хинц (ГДР)

Наилегчайший вес (— 51 кг)

Легчайший вес (— 54 кг)

Полулёгкий вес (— 57 кг) 

Отборочный этап:
 Jarle Nees (Норвегия) 5:0 Чарльз Кейн (Шотландия)

Лёгкий вес (— 60 кг) 

Отборочный этап:
 Дэвид Андерсон (Шотландия) 3:2 Солия Куйтин (Югославия)

Полусредний вес (— 63,5 кг) 

Отборочный этап:
 Абдула Гуэттари (ФРГ) 5:0 Хавьер Мартинес (Испания)
 Борислав Абаджиев (Болгария) 4:1 Мирко Пузович (Югославия)
 Марк Эллиот (Англия) 5:0 Гордон Джойс (Ирландия)
 Стаматис Колетрас (Греция) 5:0 Джеймс Пендер (Шотландия)

Первый средний вес (— 67 кг)

Средний вес (– 71 кг) 

Отборочный этап:
 Виктор Егоров (СССР) ко(3) Бернард Бонзон (Швейцария)
 Киран Джойс (Ирландия) я.п.г.(1) Алан Уолкер (Шотландия)
 Лофти Айед (Швеция) 4:1 Фикрет Каман (Турция)

Второй средний вес (— 75 кг) 

Отборочный этап:
 Эсса Хукканен (Финляндия) 3:2 Михал Франек (Чехословакия)
 Петер Звезерейнен 5:0 Жан Хублон (Бельгия)

Полутяжёлый вес (— 81 кг)

Первый тяжёлый вес (— 91 кг)

Супертяжёлый вес (+ 91 кг) 

Отборочный этап:
 Улли Каден (ГДР) травма(2) Дорин Ракару (Румыния)

Ссылки 
 Итоги 
 ЕАЛБ
 Amateur Boxing

Чемпионаты Европы по боксу
Международные спортивные соревнования в Турине
1987 год в боксе
Спорт в Италии в 1987 году
Май 1987 года
Июнь 1987 года
Чемпионаты Европы в 1987 году